Оборо́на может означать:
 Оборона — система мер государства и вид военных (боевых) действий.
 «Оборона» — молодёжное движение.
 Оборона — посёлок, Шабалинский район, Кировская область.

В биологии 
 Оборонительное поведение животных

В военном деле 
 Активная оборона — вышедший из употребления военный термин, обозначавший боевые действия, главной задачей которых было изматывание крупных группировок противника.
 Круговая оборона — вид обороны, который организуется с целью длительного удержания занимаемых позиций при отражении атак с любого направления и при угрозе окружения.
 Манёвренная оборона — вид оборонительных действий, целью которых является выигрывание времени и нанесение противнику потерь при возможном оставлении части своей территории.
 Оборона района — способ ведения позиционной обороны, предусмотренный боевыми уставами американской армии.
 Очаговая оборона — разновидность обороны, которая построена отдельными и не связанными друг с другом узлами сопротивления.
 Позиционная оборона — вид обороны при которой стараются нанести максимально возможный урон наступающему противнику в ходе упорного удержания заранее подготовленного района.

См. также 
 Гражданская оборона (значения)
 Министерство обороны (значения)